Oblomov – romanzo del 1859 di Ivan Aleksandrovič Gončarov
Oblomov – film del 1980
Oblomov – miniserie televisiva del 1966